Алохорія (від  — інший і  — місце):
 поширення плодів, насіння та спор за допомогою зовнішніх факторів: вітру (анемохорія), води (гідрохорія), тварин (зоохорія) або людини (антропохорія).
 зміна розташування органу в процесі індивідуального (див. гетеротопія) або історичного розвитку організмів.

Примітки

Див. також 
 Автохорія
 Гетеротопія

Посилання